Partito del Rinnovamento Sociale (Partido de Renovação Social) – partito politico dell'Angola
Partito del Rinnovamento Sociale (Partido da Renovação Social) – partito politico della Guinea-Bissau